Cygnus est la racine latine du mot cygne.

Ce nom peut aussi désigner :
 plusieurs personnages de la mythologie grecque, voir Cycnos ;
 la constellation du Cygne (en latin)
 Cygnus X-1 est une binaire X à forte masse
 Cygnus X-3 est une autre binaire X à forte masse
 Cygnus, est un cargo spatial d'Orbital Sciences Corporation utilisé pour le ravitaillement de la Station spatiale internationale.

 Cygnus Solutions, un éditeur de logiciels qui a fusionné avec RedHat en 1991.

En biologie :
 Cygnus est un genre d'oiseaux communément appelés cygnes.